Ґміна Білобжеґі може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Білобжеґі (Ланьцутський повіт) — сільська ґміна у Підкарпатському воєводстві
 Ґміна Білобжеґі (Білобжезький повіт) — місько-сільська ґміна у Мазовецькому воєводстві